

Littérature 
Le Masque, nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1884 ;
 Le Masque, nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1889 ;
 Éditions du Masque, maison fondée en 1925 par Albert Pigasse sous le nom de « Librairie des Champs-Élysées » ;
Le Masque, collection spécialisée dans le roman policier, publiée par la Librairie des Champs-Élysées ;
Le Masque Science-fiction, collection spécialisée dans la science-fiction, publiée par la Librairie des Champs-Élysées, dirigée par Michel Demuth [1974 - 1981].
 Le Masque de l'éther est le onzième et avant-dernier tome de la série Amos Daragon de Bryan Perro
 Le Masque gris (Grey Mask) est un roman policier écrit par l'écrivaine britannique Patricia Wentworth en 1928
 Le Masque hanté (The Haunted Mask) est un livre de la collection Chair de Poule, écrit par Robert Lawrence Stine
 Le Retour du masque hanté (The Haunted Masque II) est la suite du précédent
 Le Masque d'Horus est le  de la série de bande dessinée Papyrus de Lucien De Gieter
 Le Masque de la mort rouge (The Masque of the Red Death) est une nouvelle d'Edgar Allan Poe publiée en 
 Le Masque de l'oubli (The Mask) est un roman écrit par Dean Koontz en 1981

Cinéma 

 Le Masque (The Bat) est un film d'horreur américain, réalisé par Crane Wilbur et sorti en 1959
Le Masque est un film documentaire français réalisé par Johan van der Keuken tourné en 1989
Le Masque est le titre québécois de The Mask, un film américain humoristique réalisé par Chuck Russell, sorti en 1994.

 Le Masque de Zorro est un film américain de Martin Campbell, sorti en 1998

 Le Masque et la Plume est une émission de radio de France Inter créée en 1955
 Le Masque d'or (The Mask of Fu Manchu) est un film américain réalisé par Charles Brabin, sorti en 1932
 Le Masque arraché (Sudden Fear) est un film américain réalisé par David Miller, sorti en 1952
  ou  est le titre de nombre d'œuvres inspiré par un prisonnier anonyme, l'homme au masque de fer
 Le Masque du démon (La Maschera del demonio) est un film italien réalisé par Mario Bava en 1960
 Le Masque de l'araignée (Along Came a Spider) est un film américano-germano-canadien réalisé par Lee Tamahori, sorti en 2001
 Le Masque de Dimitrios (The Mask of Dimitrios) est un film américain réalisé par Jean Negulesco sorti en 1944
 Le Masque de Cordolfo est le  de la saison 3 de la série télévisée Buffy contre les vampires
 Le Masque de cuir est un titre alternatif de Le Ring, un film britannique muet réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1927
 Le Masque de la mort rouge (The Masque of the Red Death) est un film fantastique américano-britannique de Roger Corman, sorti en 1964
 Le Masque de cire (M.D.C. - Maschera di cera) est un film d'horreur italien en couleurs, réalisé par Sergio Stivaletti, sorti en 1997
 Le Masque de Fu-Manchu (The Face of Fu Manchu) est un film britanno-allemand de Don Sharp, sorti en 1965
 Le Masque aux yeux verts (The Wicked Lady) est un film britannique réalisé par Leslie Arliss, sorti en 1945
 Le Masque du vice est un film français muet réalisé par André Hugon, sorti en 1917
 Le Masque de la Méduse est un film d'horreur français réalisé par Jean Rollin en 2009

Télévision 

 Le Masque, série télévisée française diffusée en 1989
 Le Masque, série télévisée québécoise diffusée en 1997.

Jeu vidéo 

 Le Masque d'or est une extension de Tomb Raider 2 : La Dague de Xian sorti en 1997

Voir aussi

Articles connexes